Libéria, un pays d'Afrique ;
 Libéria, une ancienne entreprise française et une marque de bicyclettes et de motocyclettes;
 Liberia, une ville du Costa Rica ;
 Liberia, un canton du Costa Rica ;
 Fort Libéria, un fort construit par Vauban sur la commune de Villefranche-de-Conflent dans le département des Pyrénées-Orientales.